Јунис Санборн (; Лејк Чарлс, 20. јул 1896 — Округ Чероки, 31. јануар 2011) је у тренутку смрти била најстарија верификована жива особа на свету. Међутим, у мају 2011. верификована је старост Бразилке Марије Гомес Валентим која је рођена 9. јула 1896. и била је старија од Јунис Санборн.

Док ово није било утврђено, Јунис Санборн је сматрана за најстарију живу особу на свету од 4. новембра 2010, после смрти Ежени Бланшар, тада је имала 114 година и 107 дана. Рођена је у Луизијани, а умрла у Тексасу у Сједињеним Америчким Државама. Најстарија особа која живи у САД постала је 6. априла 2010. Укупно је живела 114 година и 195 дана и у тренутку смрти је била 43. најдуговечнија особа икад верификована.

После њене смрти најстарија жива особа у САД постала је Бес Купер 31. јануара 2011.

Спољашње везе 

 Умрла најстарија жена на свету („Вечерње новости“, 1. фебруар 2011)
 Eunice Sanborn, world's oldest living person, dies; age unclear as family says 115, Guinness, 114

Рођени 1896.
Умрли 2011.
Американци
Стогодишњаци
Рекордери дуговечности
Суперстогодишњаци